Seznam naselij v Sloveniji z imeni na N

Seznam

Viri
 

N